USS South Carolina je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS South Carolina (1770.) 
 USS South Carolina (1790.) 
 USS South Carolina (?) 
 USS South Carolina (1860.)
 USS South Carolina (BB-26) 
 USS South Carolina (DLGN-37)

South Carolina